La Part du Diable, œuvre de Denis de Rougemont ; 
 La Part du Diable, recueil de nouvelles d'Aimé Blanc ;
 La Part du diable, série télévisée britannique ;

 La Part du diable, opéra-comique de Daniel-François-Esprit Auber.